Strong – marka piwa
 Strong – gmina w prowincji Ontario w Kanadzie

Miasta w USA:
 Strong – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 Strong – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin

Gminy w USA:
 Strong (ang. Strong Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chase
 Strong (ang. Strong Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Strong (ang. Strong Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman